Drop-goal (rugby union) - type score in rugby
 Drop-goal (T-Square) - single van de Japanse band T-Square